El Campo puede hacer referencia a:

en España 
 El Campo (Alicante), localidad del municipio de Guardamar del Segura, provincia de Alicante.
 El Campo (Avilés), lugar de la parroquia de Entreviñas, municipio de Avilés, Asturias.
 El Campo (Gozón), lugar de la parroquia de Podes, municipio de Gozón, Asturias.
 El Campo (Oviedo), lugar de la parroquia de Naves, municipio de Oviedo, Asturias.
 El Campo (Palencia), localidad del municipio de La Pernía, provincia de Palencia.
 El Campo (Cantabria), localidad del municipio de Valle de Villaverde, Cantabria.
 El Campo (Teruel), localidad del municipio de Villel, provincia de Teruel.

en Estados Unidos 
 El Campo (California) (Paradise Park), comunidad en el condado de Marin, California.
 El Campo (Texas), ciudad en el condado de Wharton, Texas.